Глуховский сельсовет — сельское поселение и/или административно-территориальная единица:

 Глуховский сельсовет — в Истринском (1929—1930), Кунцевском (1930—1932) и Красногорском (1932—1954) районах Московской области.
 Глуховский сельсовет — в Варнавинском районе Нижегородской области (упразднён в 2009).
 Глуховский сельсовет — в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Глуховский сельсовет — в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Глуховский сельсовет — в Гавриловском районе Тамбовской области (упразднён в 2013).